De kalender voor de 500 meter vrouwen tijdens de wereldbeker schaatsen 2005/2006 zag er als volgt uit:

Podia 

- = geen deelname
0 = geen punten

Vrouw 0500
2005/06